Le terme Woollett constitue un patronyme de famille d'origine anglaise. Ce terme peut se référer à:

Personnalités
Charlie Woollett (1920-2011), joueur de football britannique.
Henri Woollett (1864-1936), un compositeur français en musique classique, né au Havre (Seine-Maritime) et mort dans cette même ville. Ses parents anglais (William Woollett un négociant et Eliza) étaient établis au Havre.
Henry Charlers Woollett (1826-?), peintre.
Tony Woollett (1927-2004), joueur de cricket britannique.
William Woollett, né le  à Maidstone et mort le  à Londres, est un graveur britannique d’origine hollandaise.

Toponymes
Lac Woollett, un plan d'eau traversé par la rivière Rupert, en Jamésie, au Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.

Autres
William Woollett the Engraver, une peinture conçue par Gilbert Stuart.